Carrer d'Avall (Anglès), carrer d'Anglès (Selva)
 Carrer d'Avall (Arenys de Mar), carrer d'Arenys de Mar (Maresme)
 Carrer d'Avall (el Tec), carrer i barri o veïnat del Tec (Vallespir).